Adolf II van Anhalt (1458-1526), vorst van Anhalt-Zerbst (1475-1508), prins-bisschop van Merseburg (1514-1526)
 Adolf II van Berg (1100-1160), graaf van Berg (1106-1160)
 Adolf II van der Mark (?-1347), graaf van Mark-Altena (1328-1347)
 Adolf II van der Mark (1288-1344), prins-bisschop van Luik (1313-1344)
 Adolf II van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1386-1426), graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1393-1426)
 Adolf II van Nassau-Wiesbaden-Idstein (ca. 1423-1475), aartsbisschop en keurvorst van Mainz (1462-1475)
 Adolf II van Schaumburg en Holstein (1128-1164), graaf van Holstein, graaf van Schauenburg
 Adolf II van Schaumburg-Lippe (1883-1936), vorst van Schaumburg-Lippe (1911-1918)
 Adolf II van Waldeck (1250-1302), graaf van Waldeck, prins-bisschop van Luik (1301-1302)